Il singolare del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Charpentier che ha battuto in finale Martín Rodríguez 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Martín Rodríguez (finale)
 Hernán Gumy (primo turno)
 Lucas Arnold Ker (primo turno)
 Eduardo Medica (primo turno)

 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Gastón Gaudio (primo turno)
 Agustín Calleri (quarti di finale)
 Luis Morejon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1999